FATEC Internacional (Faculdade de tecnologia internacional) é um instituição de ensino superior privada vinculada ao grupo Uninter.

Ligações externas 
 
 

Instituições de ensino superior do Paraná